Hernán Pérez puede hacer referencia a:

 Hernán-Pérez, municipio español de la provincia de Cáceres, Comunidad Autónoma de Extremadura.
 Hernán Pérez del Pulgar (Ciudad Real, 1451 - Granada, 1531), capitán del ejército castellano natural de Ciudad Real.
 Hernán Pérez de Quesada (España ? - Colombia 1544), explorador y conquistador español.
 Hernán Arsenio Pérez (25 de febrero de 1989, Fernando de la Mora, Paraguay), futbolista paraguayo.
 Hernán Alejandro Pérez (23 de marzo de 1991-), beisbolista venezolano.